У́лица Вату́тина, У́лица Генера́ла Вату́тина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Ватутина — улица в Минске.
 Улица Ватутина — улица в Борисове

Россия 
 Улица Ватутина — улица во Владивостоке.
 Улица Ватутина — улица во Владикавказе.
 Улица Генерала Ватутина — улица в Волгограде.
 Улица Ватутина — улица в Воркуте.
 Улица Ватутина — улица в Воронеже.
 Улица Ватутина — улица в Данкове.
 Улица Ватутина — улица в Иркутске.
 Улица Ватутина — улица в Казани.
 Улица Ватутина — улица в Калининграде.
 Улица Ватутина — улица в Липецке.
 Улица Ватутина — улица в Москве.
 Улица Ватутина — улица в Нальчике.
 Улица Ватутина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Ватутина — улица в Новокузнецке.
 Улица Ватутина — улица в Новосибирске.
 Улица Ватутина — улица в Омске.
 Улица Ватутина — улица в Пензе.
 Улица Ватутина — улица в Первоуральске.
 Улица Ватутина — улица в Петрозаводске.
 Улица Ватутина — улица в Подольске.
 Улица Ватутина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Ватутина — улица в Таганроге.
 Улица Ватутина — улица в Ульяновске.
 Улица Ватутина — улица в Уфе.
 Улица Ватутина — улица в Томске.
 Улица Ватутина — улица в Тюмени.
 Улица Ватутина — улица в Усолье-Сибирском.
 Улица Ватутина — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Генерала Ватутина — улица в Бердичеве.
 Улица Ватутина — улица в Виннице.
 Улица Ватутина — улица в Киеве.
 Улица Ватутина — улица в Кременчуге.
 Улица Ватутина — улица в Кривом Роге.
 Улица Ватутина — улица в Луганске.
 Улица Ватутина — улица в Полтаве.
 Улица Ватутина — улица в Севастополе.
 Улица Ватутина — улица в Сумах.
 Улица Ватутина — улица в Харькове.
 Улица Генерала Ватутина — улица в Одессе.
 Улица Ватутина — улица в Чернигове.

Прежние название 
 Улица Ватутина — прежнее название проспекта Независимости в Житомире.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Петра Третяка в Запорожье.
 Улица Ватутина — прежнее название Семинарской улицы в Измаиле.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Сирко в Каменском.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Николаеве 
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ефима Сицинского в Хмельницком.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Виталий Тышкун в селе Бадовка
 Улица Ватутина — прежнее название Северной улицы в Бахмаче.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Дмитрия Боровика в Баштанке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Березани.
 Улица Ватутина — прежнее название Школьной улицы в Белицком.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Михаила Дорошенко в Белой Церкви.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Старокиевская в Борисполь.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Василия Стуса в Боярке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Василия Кириченко в Броварах.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Кубикова в Виноградове.
 Улица Ватутина — прежнее название Лесной улицы в Вильче.
 Улица Ватутина — прежнее название Казацкой улицы в Вознесенске.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ломоносова в Волновахе.
 Улица Ватутина — прежнее название Уютной улицы в Горняке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в селе Глубокое.
 Улица Ватутина — прежнее название Приветливой улицы в Глобино.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Леонтовича в Гнивани.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Александра Мельника в городе Городок.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Игоря Сливки в Горохове.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Степана Усса в Градижске.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Вербицкого в Демидовке.
 Улица Ватутина — прежнее название спуска Воздвиженского в Днепре.
 Улица Ватутина — прежнее название Вишневой улицы в Доброполье.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Гетмана Ивана Мазепы в Долинской.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Дружковке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Свободы в Дунаевцы.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Гонты в Жашкове.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Павла Скоропадского в Звенигородке.
 Улица Ватутина — прежнее название Центральной улицы в Згуровке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Бориса Возницкого в Здолбунове.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Генерала Кульчицкого в Знаменке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Сергея Шелухина в Золотоноше.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Генерала Костенко в Изюме.
 Улица Ватутина — прежнее название Древнерусской улицы в Камне-Каширском.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Сирко в Каменском.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Константина Гудзенко в Каменке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Винниченко в Карловке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Тобилевича в Кицмане.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Шарля де Голля в Кодыме.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Шевченко в Козельце.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Евгения Коновальца в Конотопе.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Михаила Стельмаха в Коростене.
 Улица Ватутина — прежнее название Костопольской улицы в Костополе.
 Улица Ватутина — прежнее название братьев Заведюков в Кременец.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Освободителей в Кременной.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Полевой в селе Косая Решнёвка.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Максима Рыльского в Кролевце.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Николая Михновского в Кропивницкому.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Независимости улица в селе Кураж
 Улица Ватутина — прежнее название Калиновой улицы в Курахово.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Академика Слезинского в Лысянке.
 Улица Ватутина — прежнее название Полевой улицы в Лосиновке.
 Улица Ватутина — прежнее название Тихой улицы в Любашевке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Вячеслава Липинского в Любомле.
 Улица Ватутина — прежнее название Профессиональной улицы в Малой Виске.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Генерала Горбатюка в Малине.
 Улица Ватутина — прежнее название Соборной улицы в Мирнограде.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Максима Кривоноса в Нововолынске.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Дениса Бочарова в Новоград-Волынский.
 Улица Ватутина — прежнее название Бессарабской улицы в Новомиргороде.
 Улица Ватутина — прежнее название Казачьей улицы в Нововоронцовке.
 Улица Ватутина — прежнее название Казачьей улицы в Обухове.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Самуэля Эдельса в Остроге.
 Улица Ватутина — прежнее название Широкой улицы в Петропавловке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Яблонной в селе Пироговке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Богдана Ступки в Покровске.
 Улица Ватутина — прежнее название Образцовой улицы в Пологах.
 Улица Ватутина — прежнее название Солнечной улицы в Полонном.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Григория Сковороды в Попасной.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Мазепы в Прилуках.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Героев Майдана в Радомышле.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Теодора Ромжи в Рахове.
 Улица Ватутина — прежнее название Звездной улицы в Ржищеве.
 Улица Ватутина — прежнее название Свято-Николаевской улицы в Раздельной.
 Улица Ватутина — прежнее название Благодатной улицы в Свесе.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Школьной в селе Сеянцы
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Платона Майбороды в Смеле.
 Улица Ватутина — прежнее название Покровской улицы в Сокирянах.
 Улица Ватутина — прежнее название Промышленной улицы в Тараще.
 Улица Ватутина — прежнее название Садовой улицы в Теплике.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Молодежной в селе Тесов
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Тетиеве.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Довженко в Торецке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ольги Копайгородской в Тульчине.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Ивана Фирцака в Ужгороде.
 Улица Ватутина — прежнее название Владимирской улицы в Христиновке.
 Улица Ватутина — прежнее название Родниковой улице в Часов Яру.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Черкассах.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Степана Бандеры в Черновцах.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы 18 сентября в Черниговке.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Сагайдачного в Черняхове.
 Улица Ватутина — прежнее название Парковой улицы в Чуднове.
 Улица Ватутина — прежнее название улицы Свободы в Шполе.

См. также 
 Проспект Ватутина
 Ватутин